Grünes Schloss steht für folgende Gebäude:
 ein Schloss in Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, siehe Grünes Schloss (Heroldsberg)
 ein Schloss in Weimar, Thüringen, siehe Grünes Schloss (Weimar)